Pleotrochus är ett släkte av koralldjur. Pleotrochus ingår i familjen Turbinoliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Pleotrochus